Шав'є́р (; ; ) — португаломовні ім'я чи прізвище.

Відомі носії 

 Абел Шав'єр (1972) — португальський футболіст, захисник.
 Клейтон Шав'єр (1983) — бразильський футболіст, півзахисник.